El término tangara dorada puede referirse a:

 El nombre común de la especie de ave Tangara arthus de acuerdo con la Sociedad Española de Ornitología.

 Un nombre común de la especie de ave Tangara aurulenta

 Un nombre común de la especie de ave Tangara icterocephala